Бреди́хин (Бреди́хина) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 Бредихин, Александр Фёдорович (1681 — после 1743) — смоленский и новгородский губернатор.
 Бредихин, Андрей Владимирович — российский геоморфолог, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ.

Б, И 
 Бредихин, Борис Алексеевич — руководитель Управления Фельдъегерской связи СССР (1983—1986).
 Бредихин, Иван Александрович (ум. 1871) — хирург, доктор медицины, профессор Московского университета.

Н

С

Ф 
 Бредихин, Фёдор Александрович (1831—1904) — русский астроном, академик.



Топоним 
 Бредихин — кратер на обратной стороне Луны.
 Бредихин — посёлок в Хотынецком районе Орловской области России.